Volkertsweiler ist der Ortsname von

 Volkertsweiler (Feuchtwangen), Ortsteil der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Volkertsweiler (Neuhausen ob Eck), Ortsteil der Gemeinde Neuhausen ob Eck, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Volkertsweiler (Villingen-Schwenningen), Ortsteil der Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg